Polska Liga Koszykówki 1967/1968 – 34. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski była AZS Warszawa, który zwyciężył w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1966/1967. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Tabela 

Do ligi awansowały: Korona Kraków i ŁKS Łódź.

Czołówka strzelców 
 Bohdan Likszo (Wisła Kraków) - 572
 Wiesław Langiewicz (Wisła Kraków) - 505
 Mieczysław Łopatka (Śląsk Wrocław) - 472
 Andrzej Nowak (Polonia Warszawa) - 468
 Szczepan Waczyński (AZS Toruń) - 419
 Andrzej Kasprzak (Lublinianka Lublin) - 413
 Jan Jargiełło (Start Lublin) - 412
 Zygmunt Wysocki (Wybrzeże Gdańsk) - 408
 Jacek Dolczewski (Lech Poznań) - 371
 Grzegorz Korcz (AZS Poznań) - 357

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1967/1968

Polska Liga Koszykówki
1967 w koszykówce
1968 w koszykówce
1967 w polskim sporcie
1968 w polskim sporcie